Авлошенко:
 Авлошенко, Вадим Сергеевич (1940—2014) — советский и украинский оператор и кинодраматург.
 Авлошенко, Сергей Иванович (1908—1985) — советский оператор и режиссёр документального кино.